Пенальти (penalty):

 Пенальти — вид штрафного удара в ряде видов спорта.
 Пенальти — одиннадцатиметровый штрафной удар в футболе.
 Пенальти — встречающеся обозначение метода штрафов.
 Penalty — компания-производитель спортивных товаров.
  — фильм 2019 года.

См. также 
 «Наказание» () — фильм 1920 года.